Partito Comunista dell'Azerbaigian – partito politico azero del passato (1920-1991)
 Partito Comunista dell'Azerbaigian – partito politico azero (1993-)